1996 Голяма награда на Европа е 7-о за Голямата награда на Европа и четиринадесети кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 28 април 1996 година на пистата Нюрбургринг в Германия.

Жак Вилньов записа първа победа на сезон 1996 след общо четири старта. Тирелите на Катаяма и Сало са дисквалифицирани.

Класиране

Квалификация

Състезание

Бележки 
 107& време 1:24.467

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа